Mosche ima više značenja:
 Mosche, Bergamo
 Mosche, Torino